Una carballeira es un lugar poblado por robles (carballos); A Carballeira o Carballeira pueden hacer referencia a los siguiente topónimos:

en España

provincia de La Coruña

A Carballeira 
A Carballeira (Fervenzas), lugar de la parroquia de Fervenzas, en el municipio de Aranga;
A Carballeira (Villarraso), lugar de la parroquia de Villarraso, en el municipio de Aranga;
A Carballeira (Albijoy), lugar de la parroquia de Albijoy, en el municipio de Mesía;
A Carballeira (Castro, Mesía), lugar de la parroquia de Castro, en el municipio de Mesía;
A Carballeira (Visantoña), lugar de la parroquia de Visantoña, en el municipio de Mesía;
A Carballeira (Rianjo), lugar de la parroquia de Rianjo, en el municipio de Rianxo;
A Carballeira (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Sabiña, en el municipio de Santa Comba;
A Carballeira (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Dordaño, en el municipio de Oza-Cesuras;

Carballeira 
Carballeira (Arzúa), lugar de la parroquia de Viñós, en el municipio de Arzúa;
Carballeira (La Baña), lugar de la parroquia de La Riba, en el municipio de La Baña;
Carballeira (Monfero), lugar de la parroquia de Monfero, en el municipio de Monfero;
Carballeira (Ardemil), lugar de la parroquia de Ardemil, en el municipio de Órdenes;
Carballeira (Parada), lugar de la parroquia de Parada, en el municipio de Órdenes;
Carballeira (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Vilavella, en el municipio de Puentes de García Rodríguez;
Carballeira (Somozas), lugar de la parroquia de Somozas, en el municipio de Somozas;

provincia de Lugo

A Carballeira 
A Carballeira (Abadín), lugar de la parroquia de Graña, en el municipio de Abadín;
A Carballeira (Chantada), lugar de la parroquia de Mato, en el municipio de Chantada;
A Carballeira (Friol), lugar de la parroquia de Xiá, en el municipio de Friol;
A Carballeira (Germade), lugar de la parroquia de Roupar, en el municipio de Germade;
A Carballeira (Orol), lugar de la parroquia de Gerdiz, en el municipio de Orol;
A Carballeira (Cadabedo), lugar de la parroquia de Cadabedo, en el municipio de Pastoriza;
A Carballeira (Reigosa), lugar de la parroquia de Reigosa, en el municipio de Pastoriza;
A Carballeira (Puertomarín), lugar de la parroquia de Vilaxuste, en el municipio de Puertomarín;
A Carballeira (Quiroga), lugar de la parroquia de Hospital, en el municipio de Quiroga;
A Carballeira (Villalba), lugar de la parroquia de Villapedre, en el municipio de Villalba;

As Carballeiras 
As Carballeiras (Germade), lugar de la parroquia de Germade, en el municipio de Germade;
As Carballeiras (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Vicinte, en el municipio de Otero de Rey;

provincia de Orense

A Carballeira 
A Carballeira (Maside), lugar de la parroquia de Santa Comba do Trevoedo, en el municipio de Maside;
A Carballeira (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Carballeria, en el municipio de Nogueira de Ramuín;
A Carballeira (San Amaro), lugar de la parroquia de Navío, en el municipio de San Amaro;
A Carballeira (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Santa Cruz da Rabeda, en el municipio de San Ciprián de Viñas;

Carballeira 
Carballeira (Celanova), lugar de la parroquia de Amoroce, en el municipio de Celanova;
Carballeira (Nogueira de Ramuín), parroquia del municipio de Nogueira de Ramuín;

As Carballeiras 
As Carballeiras (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Tronceda, en el municipio de Castro Caldelas;
As Carballeiras (Gomesende), lugar de la parroquia de Poulo, en el municipio de Gomesende;
As Carballeiras (Ramiranes), lugar de la parroquia de Villameá de Ramiranes, en el municipio de Ramiranes;

provincia de Pontevedra

A Carballeira 
A Carballeira (Arnois), lugar de la parroquia de Arnois, en el municipio de La Estrada;
A Carballeira (Nigoy), lugar de la parroquia de Nigoy, en el municipio de La Estrada;
A Carballeira (Castro, La Estrada), lugar de la parroquia de Castro, en el municipio de La Estrada;
A Carballeira (Somoza), lugar de la parroquia de Somoza, en el municipio de La Estrada;
A Carballeira (Gondomar), lugar de la parroquia de Morgadanes, en el municipio de Gondomar;
A Carballeira (El Grove), lugar de la parroquia de El Grove, en el municipio de El Grove;
A Carballeira (Nigrán), lugar de la parroquia de Camos, en el municipio de Nigrán;
A Carballeira (Lourizán), lugar de la parroquia de Lourizán, en el municipio de Pontevedra;
A Carballeira (Salcedo), lugar de la parroquia de Salcedo, en el municipio de Pontevedra;

Carballeira 
Carballeira (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, en el municipio de Arbo;
Carballeira (Covelo), lugar de la parroquia de Prado, en el municipio de Covelo;
Carballeira (Dozón), lugar de la parroquia de Maceiras, en el municipio de Dozón;
Carballeira (Forcarey), lugar de la parroquia de Forcarey, en el municipio de Forcarey;
Carballeira (La Lama), lugar de la parroquia de Barcia, en el municipio de La Lama;
Carballeira (Mos), lugar de la parroquia de Torroso, en el municipio de Mos;
Carballeira (Santa Cristina de Cobres), lugar de la parroquia de Santa Cristina de Cobres, en el municipio de Vilaboa;
Carballeira (Vilaboa), lugar de la parroquia de Vilaboa, en el municipio de Vilaboa;

Carballeiras 
Carballeiras, lugar de la parroquia de Oroso, en el municipio de Cañiza.